Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1957 se dispute à Berkeley du 22 au .

Althea Gibson remporte le simple dames. En finale, elle bat Louise Brough.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Bevis Hawton et Janet Hopps.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1957
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1957
Septembre 1957